Big 12 Tennis Championships 2008 steht für:

 Big 12 Tennis Championships 2008 (Herren), Herrentennisturnier
 Big 12 Tennis Championships 2008 (Damen), Damentennisturnier